Городской округ Озёры — упразднённое муниципальное образование на юго-востоке Московской области России. В рамках административно-территориального устройства ему соответствовал город областного подчинения Озёры с административной территорией.

Административный центр — город Озёры.

Образован в 2015 году, включив в себя все 60 населённых пунктов упразднённого тогда же Озёрского муниципального района. Упразднён в 2020 году путём объединения городского округа Озёры и Коломенского городского округа в единое муниципальное образование Городской округ Коломна.

География 
Городской округ был расположен на левом берегу реки Оки в 135 километрах к юго-востоку от Москвы и занимает площадь 549,06 км². Граничит с городскими округами Ступино, Кашира, Зарайск и Коломенским.

История 

Законом Московской области от 18 марта 2015 года № 30/2015-ОЗ, Озёрский муниципальный район был упразднён, а все входившие в его состав поселения (сельские поселения Бояркинское, Клишинское и городское поселение Озёры) были объединены в единое муниципальное образование  — городской округ Озёры.

Постановлением губернатора Московской области от 13 апреля 2015 года № 128-ПГ, были упразднены территориальные единицы Озёрского района — сельское поселение Бояркинское и сельское поселение Клишинское. Населённые пункты, входившие в их состав, административно подчинили городу Озёры, который отнесли к категории городов областного подчинения Московской области. Вследствие этого, была упразднена административно-территориальная единица Московской области — Озёрский район Московской области.

17 мая 2015 года Озёрский район как административно-территориальная единица области был упразднён: вместо него образована новая административно-территориальная единица — город областного подчинения Озёры с административной территорией.

Городской округ Озёры упразднён 6 октября 2020 года путём объединения с Коломенским городским округом в единое муниципальное образование Городской округ Коломна.

5 ноября 2020 года сельские населённые пункты, подчинённые Озёрам, были отнесены в подчинение Коломне. 10 декабря 2020 года измененена категория города Озёры на категорию города, административно подчинённого городу областного подчинения Коломне.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Озёры) проживали  % населения городского округа.

Населённые пункты

Общая карта 
Легенда карты:

Местное самоуправление 

 Михаил Николаевич Кирилов — исполнял обязанности главы городского округа Озёры 3 недели. Сложил полномочия после встречи с губернатором Воробьёвым.
 Дмитрий Семёнович Богданов — 13 января 2016 года назначен главой городского округа Озёры советом депутатов Озёрского муниципального района.
 Черкасова Алла Алексеевна — с начала 2019 года.

Экономика 

В городском округе представлены такие отрасли, как текстильная промышленность, пищевая промышленность, машиностроение и металлообработка, производство строительных материалов. Действуют 19 промышленных предприятий, в том числе:
 Кондитерский комбинат «Озёрский сувенир»
 Предприятие «Стар-Натурдарм»
 булочно-кондитерский комбинат ООО «АГРОПРОМ РС»,
 Озёрский механический завод
 Предприятие «Озёрская промышленная компания»
 Озёрский молочный комбинат
 Индустриальный парк «Озёры».

Здравницы и лечебницы 
 «Ока» — федеральный санаторий опорнодвигательного лечения Минздрава России. (до 1993 года — дом отдыха Верховного совета РСФСР)
 Санаторий «Озёры» — принимает на лечение и отдых взрослых, а также родителей с детьми от 3 лет.
 Пансионат «Озёрский» — Открытие состоялось 10 марта 2014 года. В пансионате «Озёрский» будет работать три отделения: 2 стационара и отделение дневного пребывания. Первыми новосёлами стали подопечные Дома для одиноких и престарелых.

Радио и телевидение 
Так как городской округ Озёры находится в приокской пойме, сигналы от Останкинской телебашни до города не доходят, поэтому жители района пользуются услугами зарайского эфирного телевидения, которое транслирует два телеканала: «Первый канал» 40 ТВк и «Россия» 37 ТВк. Мощность передатчиков 20 КВт.

Также Зарайск транслирует радио «РТВ-Подмосковье» на частоте 68,18 УКВ (4 КВт). В Озёрах есть также свой ретранслятор, который транслирует «Первый канал» на 12 ТВк (0.1 КВт) и «Радио России» (с трансляцией «Радио Озёры») на частоте 101,6 FM (0.1 Квт). Также возможен прием радиостанций из Тулы: Наше Радио на частоте 101.9 FM, Авторадио 104.4 FM и Love Radio 105.8 FM.

В конце 2013 года в Зарайске запущено цифровое телевидение.

Жители наиболее крупных населённых пунктов округа имеют возможность смотреть практически все основные каналы телевидения. Эту услугу предоставляет предприятие «Озёрское кабельное телевидение», созданное в 1995 году. Зона покрытия: г. Озёры, н.п. Редькино, н.п. Горы, н.п. Емельяновка.

Редакция программ телевидения 2 раза в неделю по вторникам и четвергам в 20.00 на 6 ТВк «Подмосковье» выпускает информационно-аналитическую программу «Панорама».

Спорт 
 Ледовый дворец «Арена Легенд» Крытая хоккейная арена на 300 зрительных мест
 Стадион имени Алексея Гринина
 Стадион «Юность»
 Дворец спорта «Озёры» — Включает в себя многофункциональный зал на 800 человек позволяющий проводить соревнования по мини-футболу, теннису, баскетболу, волейболу, аэробике и другим видам спорта, а также культурно-массовые мероприятия. Бассейн с пятью дорожками 25 метров. Тренажёрный зал. Секции по кик-боксингу, самбо, плаванию, художественной гимнастике, волейболу, мини-футболу, теннису, танцам.
 Детская спортивная школа
 Спортивная школа «Чайка»
 На территории 7 хоккейных коробок

Культура 
 Детская школа искусств — Детей обучают педагоги по классу фортепиано, духовые инструменты, струнные инструменты, сольфеджио, музыкальная литература, хоровое пение, изобразительное искусство, хореография.
 Городской дворец культуры — Включает в себя такие коллективы как хореографический коллектив «Ровесник», духовой оркестр, ансамбль барабанщиц «Озерчанка», хор Русской песни, вокальный коллектив «Калинка».
 Кинотеатр «Амигос»
 Клуб в деревне Тарбушево
 Клуб в совхозе Озёры
 Клуб в деревне Емельяновка
 Клуб в селе Клишино
 Клуб в селе Полуряденки
 Клуб в селе Сосновка
 Клуб в селе Горы
 Клуб в селе Белые колодези
 Клуб в селе Бояркино
 Клуб в деревне Большое Уварово
 Клуб в деревне Боково-Акулово
 Парк культуры и отдыха «Летний сад»
 Парк культуры и отдыха «Дубки»

Образование 
На территории городского округа Озёры расположены 9 общеобразовательных школ, одна гимназия.

Центр детского творчества.

СМИ 
 «Заря Озёры»

Известные люди 
 Катуков, Михаил Ефимович — Маршал, Герой Советского Союза.
 Гринин, Алексей Григорьевич — советский спортсмен, футболист.
 Широков, Сергей Сергеевич — российский спортсмен, хоккеист.
 Липинец, Сергей Алексеевич — чемпион мира по боксу
 Доронин, Михаил Иванович — актёр, режиссёр, сценарист

Достопримечательности 
 Архитектурно-парковый ансамбль Сенницы (XVI—XVII вв.) (в парке свыше 300 видов деревьев и каскадная система прудов XIX века).
 Краеведческий музей.
 Памятник природы «Нагорная дубрава» (сохранился реликтовый дубовый лес, площадь 90 га).
 Усадьба графа Келлера.
 Троицкая церковь (построена в 1851 году).
 Древнее городище Ростиславль-Рязанский, расположенное неподалёку от села Сосновка.

См. также 
 Паткино
 Административное деление Московской области

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт администрации городского округа Озёры 
 Информационный портал Озёрского района 
 Новости, статьи о людях, природе и истории городского округа Озёры 
 Памятники архитектуры Озёрского района Московской области 
 Храмы Озёрского района Московской области